Каслвуд има више значења:
 Каслвуд (Вирџинија)
 Каслвуд (Јужна Дакота)
 Каслвуд (Колорадо)